Тирана () — многозначный термин.
 Тирана — столица Албании и административный центр рети Тирана.
 Тирана (область) — область в центральной Албании.
 Тирана (округ) — один из 36 округов Республики Албания.
 Тирана (футбольный клуб) — албанский футбольный клуб из одноимённого города.
 Тирана (река) — река в Албании.

См. также 
 Тиран (значения)